Giovanni Borgia (1446-1503)
 Giovanni Borgia (1474-1497), fils du pape Alexandre VI
 Giovanni Borgia (1495-1543)
 Giovanni Borgia (1498-1548), fils de Lucrèce Borgia